Das Toray Pan Pacific Open 2002 war ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 26. Januar bis 3. Februar 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 Webseite des Turniers

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Shibuya